В Википедии есть статьи о других людях с таким именем и фамилией, см. .
Эта статья о реально жившем человеке. О вымышленном персонаже см. .
Эдди «Рочестер» Андерсон (; ) — американский актёр радио, кино и телевидения, комик. Менее известен как артист водевилей, певец и танцор.

Биография 
Эдмунд Линкольн Андерсон (настоящее имя актёра) родился 18 сентября 1905 года в городе Окленд (штат Калифорния, США). Отец — «Большой Эд» Андерсон, был артистом-менестрелем; мать — Элла Мэй, акробатка, специализировавшаяся на хождении по канату; брат — Корнелиус, артист. Когда мальчику было десять лет, его семья переехала в Сан-Франциско. В 14 лет юноша бросил школу и начал работать курьером, жокеем и продавцом газет, чтобы финансово помочь семье. Продавая газеты, Андерсон повредил голосовые связки (законы уличной торговли гласили: чем громче крикнешь, тем больше продашь), поэтому у него на всю жизнь остался характерный хриплый скрежещущий голос.

Ещё будучи подростком, лет с тринадцати, начал играть в водевилях. С 1932 года начал сниматься в кино, а позднее — на телевидении. С 28 марта 1937 года начал исполнять роль камердинера-шофёра Джека Бенни в его радиошоу «Программа Джека Бенни»; этого персонажа звали Рочестер ван Джонс, и постепенно прозвище Рочестер прочно закрепилось за Андерсоном. Так он стал первым афроамериканцем в истории, получившим постоянную роль в общенациональной радиопередаче.

Был регулярным танцором в ночном клубе Cotton Club в городе Калвер-Сити.

В 1940 году Андерсон получил неофициальную должность «мэр ». Во время Второй мировой войны владел компанией Pacific Parachute Company, которая производила парашюты для военных.

Андерсон был очень высокооплачиваемым актёром, он разумно инвестировал и поэтому разбогател. В 1962 году журнал Ebony поставил Андерсона на вторую строку своего списка «100 самых богатых афроамериканцев». За свою карьеру в кино и на телевидении (1932—1973) Андерсон появился в примерно 75 фильмах и сериалах.

Как и многие богатые афроамериканцы Лос-Анджелеса того времени, Андерсон жил в районе . Он построил себе новый шикарный дом, архитектором которого стал известный . В связи с юридическими тонкостями, Андерсон был жёстко ограничен в выборе места строительства, поэтому его большой и роскошный дом с бассейном расположился среди небольших домиков в стиле бунгало.

Незадолго до смерти он завещал использовать свой огромный дом для помощи в исправлении лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами. Его сын Эдди-младший основал соответствующий фонд, и воля покойного отца исполнилась.

Эдди Андерсон скончался 28 февраля 1977 года в Лос-Анджелесе от сердечно-сосудистого заболевания. Похоронен на «Вечнозелёном кладбище» в том же городе.

Хобби 
Андерсон был страстным поклонником скачек, у него было несколько скаковых лошадей и он работал тренером лошадей на . В частности, он владел известным жеребцом по кличке Обожжённая Пробка. Именно с ним Андерсон стал первым афроамериканцем — владельцем лошади, допущенным к участию в Дерби в Кентукки.

Однажды Андерсон поместил двигатель Cadillac в гладкий с низкой посадкой автомобиль, и на нём как ездил, так и выставлялся на различных выставках спортивных автомобилей по всей стране.

У актёра был собственный катер. В феврале 1946 года он с двумя друзьями отправился на морскую прогулку, и у его лодки сломался двигатель. Троица провела в дрейфе почти сутки, прежде чем их сигналы бедствия заметили и отбуксировали в порт.

Личная жизнь 
Эдди Андерсон был женат дважды.
 2 мая 1939 года он женился на женщине по имени Мэми (Уиггинс) Нельсон (1911—1954). Брак продолжался пятнадцать лет, 5 августа 1954 года его супруга скончалась в 43-летнем возрасте от рака. Детей у пары не было, но Андерсон стал отчимом сыну Мэми от первого брака, Билли (1929 — ?)
 8 февраля 1956 года Андерсон женился повторно, его избранницей стала женщина по имени Ева Саймон. У пары родились две дочери, Стефани и Эванджела, и сын Эдмонд Линкольн-четвёртый (Эдди Андерсон-младший). В июне 1973 года последовал развод.

Признание 
 8 февраля 1960 года был удостоен звезды на Голливудской «Аллее славы» за вклад в индустрию радио.
 В 2001 году посмертно включён в .

Работа на радио 
 1937—1950 — Программа Джека Бенни / The Jack Benny Program — Рочестер ван Джонс, камердинер Джека Бенни

Избранная фильмография

Широкий экран 
В титрах указан
 1936 — Зелёные пастбища / The Green Pastures — Ной
 1936 —  / Three Men on a Horse — Моисей, лифтёр
 1937 —  / One Mile from Heaven — Генри Бэнгс
 1938 — Иезавель / Jezebel — Большая Летучая Мышь
 1938 —  / Gold Diggers in Paris — швейцар
 1938 — С собой не унесёшь / You Can't Take It with You — Дональд
 1938 —  / Exposed — Уильям
 1938 —  / Thanks for the Memory — дворник
 1938 —  / Kentucky — конюх
 1938 —  / Going Places — конюх
 1939 —  / Honolulu — Вашингтон
 1939 —  / You Can't Cheat an Honest Man — Рочестер
 1939 — Унесённые ветром / Gone with the Wind — дядя Питер, кучер
 1940 —  / Buck Benny Rides Again — Рочестер ван Джонс
 1941 —  / Topper Returns — шофёр Топпера
 1941 —  / Birth of the Blues — Луи
 1942 — Сказки Манхэттена / Tales of Manhattan — преподобный Лазарь
 1942 —  / Star Spangled Rhythm — Рочестер (в номере «Острый, как гвоздь»)
 1943 —  / The Meanest Man in the World — Шуфро
 1943 —  / Cabin in the Sky — Маленький Джо Джексон
 1944 —  / Broadway Rhythm — Эдди
 1945 —  / Brewster's Millions — Джексон
 1946 —  / The Show-Off — Эдди
 1963 — Это безумный, безумный, безумный, безумный мир / It's a Mad, Mad, Mad, Mad World — таксист

В титрах не указан
 1932 —  / What Price Hollywood? — дворецкий
 1934 —  / Behold My Wife! — шофёр
 1934 —  / The Gay Bride — чистильщик обуви
 1936 — Плавучий театр / Show Boat — мужчина
 1937 —  / Love Is News — мужчина, получающий свидетельство о заключении брака
 1938 —  / Five of a Kind — гостиничный швейцар
 1939 — Преступление тебе с рук не сойдёт / You Can't Get Away with Murder — Сэм

Телевидение 
 1950—1965 — Программа Джека Бенни / The Jack Benny Program — Рочестер ван Джонс, камердинер Джека Бенни (в )
 1957 —  / The Red Skelton Show — Рочестер ван Джонс (в эпизоде Freddie Finds a Headlight)
 1962 —  / Bachelor Father — Рочестер ван Джонс (в эпизоде Pinch That Penny)
 1963 —  / The Dick Powell Show — Уолт (в эпизоде Last of the Private Eyes)
 1968 —  / It Takes a Thief — консьерж (в эпизоде A Thief Is a Thief)
 1969 —  / Love, American Style — Вилли (в эпизоде )

В роли самого себя 
 1951 — Шоу Эда Салливана / Toast of the Town (в выпуске #4.43)
 1952 —  / What's My Line? — таинственный гость (в выпуске Eddie 'Rochester' Anderson)
 1952 —  / The Jackie Gleason Show (в выпуске #1.10)
 1964 —  / The Mike Douglas Show (в выпуске #3.123)
 1971 —  / The Merv Griffin Show (в выпуске Sidekicks)

Озвучивание 
 1959 —  / The Mouse That Jack Built — Рочестер
 1970—1971 —  / Harlem Globetrotters — Бобби Джо Мейсон (в 22 эпизодах)
 1972—1973 — Новые дела Скуби-Ду / The New Scooby-Doo Movies — Бобби Джо Мейсон (в 3 эпизодах)

Примечания

Литература 
 Джозеф Боскин. «Sambo: The Rise and Demise of an American Jester» (1988) // изд. Oxford University Press // ISBN 9780195363531
 Р. Дж. Смит. «The Great Black Way: L.A.'s in the 1940s and the lost African-American Renaissance» (2006) // изд.  // ISBN 9781586482954
 Дональд Богл. «Bright Boulevards, Bold Dreams: The Story of Black Hollywood» (2009) // изд. Random House // ISBN 9780307514936
 Генри Луис Гейтс-младший, Эвелин Брус Хиггинботам (редакторы). «Harlem Renaissance Lives from the African American National Biography» (2009) // изд. Oxford University Press // ISBN 9780195387957
 Мэнни Пачеко. «Forgotten Hollywood Forgotten History» (2009) // изд. Book Publishers Network // ISBN 9781935359166

Ссылки 
 What Kind Of Man Was Jack Benny? // Видео 0:00:47

Артисты водевилей
Киноактёры США
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний